Tribur bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Tribur (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Tribur (Südwestalor), Dorf im Distrikt Südwestalor, Indonesien

Siehe auch:
 Trebur